Комитетът за световно наследство (; ) е органът на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), който ръководи дейността по прилагането на Конвенцията за световното наследство.

Държави членки 
Настоящите членки на Комитета са следните 21 държави:

Сесии 
Комитетът за световно наследство годишно се среща многократно, за да обсъжда управлението на съществуващото световно наследство и да приема нови кандидатури от държавите членки.

Годишните сесии се водят в различни градове по света. Изключение от това правило е Париж, където е централата на ЮНЕСКО. Само държавите, които са членове на Комитета за световно наследство, могат да бъдат домакини на сесии, като изчакват одобрението от комитета, както и при условие че заинтересуваната страна домакин няма да просрочва подготовката преди домакинството на сесията.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Решенията, взети от Комитета
 Правилник

Международни културни организации